pachołek – sługa, pomocnik
 pachołek – element służący do obkładania cum i szpringów.
 Wzgórze Pachołek w Gdańsku, w dzielnicy Oliwa